Timberlake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Timberlake (Ohio)
Timberlake (Virginia)
Justin Timberlake, Amerikaans artiest